Predsjednik Naurua je poglavar otočne države Nauru. U ovu funkciju spojene su i dužnosti predsjednika vlade. Predsjednika Naurua izabire parlament između svojih članova.

Popis predsjednika Naurua od stjecanja nezavisnosti države 31. siječnja 1968. :

Izvori 
  World Statesmen

 
Nauru, predsjednici